Mit FC Freiburg kann gemeint sein:
 Freiburger FC, Verein in Freiburg i. Br.
 FC Fribourg, Verein in Freiburg i. Ü.